Dzhambul kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Taraz (oblysthuvudort i Kazakstan), Zjambyl, 
 Dzjambul (ort i Kazakstan), Qaraghandy, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar